

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1 ćwiartka

2 ćwiartka

3 ćwiartka

4 ćwiartka

Linki zewnętrzne 
 Drabinka turnieju na stronie ITF 

US Open 2006
US Open – gra pojedyncza dziewcząt